Moclín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moclín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Moclín (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar